Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Gladiolus communis
 el nombre común de la planta Gladiolus italicus